Diepvriezer, een huishoudelijk apparaat
Snelkoeling, een proces om diepvriesproducten te bereiden
Diepvrieshuis, een gemeenschappelijke inrichting voor het invriezen en bewaren van voedingsmiddelen